La Puntilla peut désigner :

Argentine 
 La Puntilla, localité argentine du département de Luján de Cuyo, province de Mendoza, en Argentine ;
 La Puntilla, ville argentine du département de Chilecito, province de La Rioja, en Argentine ;
 La Puntilla, localité du département de Belén, province de Catamarca, en Argentine ;
 La Puntilla, une ville du département de Santa María, province de Catamarca, en Argentine ;
 La Puntilla, une ville argentine du département de Tinogasta, province de Catamarca, en Argentine.

Espagne 
 La Puntilla, plage d'El Puerto de Santa María, dans la province de Cadix, en Espagne.

Équateur 
 La Puntilla, paroisse de Samborondón, province du Guayas, en Équateur.